Anastasia est un prénom d’origine grecque, signifiant « renaissance » ou « résurrection », fêté le .

Oeuvres

Théâtre 
 Anastasia, pièce de théâtre de Marcelle Maurette (1955)
 Anastasia, comédie musicale inspirée du film homonyme de 1997

Télévision 
 Anastasia : Le Mystère d'Anna (Anastasia: The Mystery of Anna), téléfilm américain réalisé par Marvin J. Chomsky en 1986
 Anastasia, série télévisée grecque réalisée par Yorgos Kordelas en 1993

Cinéma 
 Anastasia, film américain réalisé par Anatole Litvak en 1956
 Anastasia, film d'animation américain réalisé par Don Bluth et Gary Goldman en 1997
 Anastasia, téléfilm lituanien réalisé par Maris Martinsons en 2006

Chansons

Personnalités désignées par ce prénom 
 Anastasia de Kiev (1023-1074), reine consort de Hongrie
 
 Anastasia, demi-sœur de l'Empereur Constantin I
 Anastasia de Monténégro (1867-1935), princesse monténégrine

Pour les personnalités portant ce prénom, voir l'article Anastasia (prénom).

Patronyme 

 Albert Anastasia (1902-1957), mafieux italo-américain ;
 Gregoria Anastasia (?-650), impératrice byzantine et épouse de l'empereur Constantin III ;
 Ino Anastasia (?-594), impératrice byzantine et épouse de l'empereur Tibère II Constantin.

Autres 
 (824) Anastasia, astéroïde
 Anastasia Island, île de la côte nord-est de la Floride
 Parc d'État d'Anastasia, réserve naturelle sur Anastasia Island
 Hypothyris anastasia, papillon
 Anastasia, groupe de rock planant macédonien
 Anastasia, marque française de vêtements.

Voir aussi 
 Anastacia (1968-), chanteuse américaine
 
 
 

Homonymie de titre